Badin peut faire référence à :

Patronyme 

 Adrien Badin (1873-1917), chercheur et industriel français ;
 André Badin (1932-2009), acteur français ;
 Auguste Badin (1830-1917), industriel français ;
 Christian Badin (né en 1949), joueur français de rugby à XV ;
 Étienne Badin (1768-1853), premier prêtre catholique à avoir été ordonné aux États-Unis ;
 Georges Badin (1927-2014), poète et peintre français ;
 Gustav Badin ;
 Jean Badin (né en 1948), acteur français ;
 Jean-Victor Badin (1872-1949), sculpteur français ;
 Jules Badin (1843-1919), artiste peintre français ;
 Pierre-Adolphe Badin (1805-1876), portraitiste et peintre de genre français
 Raoul Badin (1879-1963), inventeur d'un anémomètre dénommé badin ;
 Raymond Badin (1928-2000), gymnaste artistique français ;

Toponyme

France 
 le Badin, rivière française du département de la Haute-Marne (Grand Est).
 Villebadin, ancienne commune du département de l'Orne (Normandie).
 Badinières, ancienne commune du département de l'Isère (Rhône-Alpes).

États-Unis 
 Badin, ville du comté de Stanly, dans l'État de Caroline du Nord :
 Lac Badin, sur le cours de la rivière Yadkin, en Caroline du Nord.

Pakistan 
 Badin, ville de la province du Sind, capitale du district de Badin.

Slovaquie 
 Badín, ville du district de Banská Bystrica, dans la région de Banská Bystrica ;
 Dolný Badín, village de la région de Banská Bystrica ;
 Horný Badín, village de la région de Banská Bystrica.

Autres 
 Un badin est un anémomètre dans un cockpit d'avion.
 Monsieur Badin, pièce de théâtre de Georges Courteline (1897).

Références

Patronyme français